Ornithocheirae — група птерозаврів. Мала, вірогідно, всесвітнє розповсюдження (знахідок не було зроблено в Антарктиці) впродовж крейди (беріас/валанжин-турон, близько 140–90 млн років тому). Назву Ornithocheirae було введено Сілі 1870 року як найменування родини, що включає орнітохейра; назву родини було виправлено на Ornithocheiridae а Ornithocheirae тепер зазвичай вживається на позначення ширшої групи, визначеної як найвужча клада, що включає Ornithocheirus simus і Anhanguera blittersdorffi.

Систематика 

2019-го року Holgado et. al перечислили дві характеристики як діагностичні для клади: наявність довгих, тонких зубів і поверхня зубів із поздовжніми борознами.

Філогенія орнітохейрів є, напевно, однією з найактивніше диспутованих тем у філогенії птерозаврів за 2010-ті роки. Головне питання: спорідненість прогресивних орнітохейроморфів із аньянгуерою чи орнітохейром. Різні дослідники доходили єдиного висновку, що більшість були ближчими до орнітохейра, утворюючи родину Ornithocheiridae, тим часом як багато інших (фактично, більшість авторів публікацій пізніших за 2019-й тримались цієї думки) переносили більшість орнітохейрид до Anhangueridae.

Внутрішні зв‘язки як реконструйовано Jacobs et. al (2019):

Відносини згідно Holgado & Pêgas (2020):

Примітки 

Pteranodontoidea
Птерозаври крейдового періоду